Mostek kan syfta på följande platser:

Polen 

 Mostek (ort i Polen), Lillpolens vojvodskap, Powiat miechowski,

Tjeckien 

 Mostek (ort i Tjeckien, Hradec Králové), Okres Trutnov, 
 Mostek (ort i Tjeckien, Pardubice), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar